

Белцата () — село у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Серата.
 Белцата () — село у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Кука.

Белцата () — село у Кріуленському районі.